

Hydronymes 
Tourmente est le nom de plusieurs cours d'eau de France :
 la Tourmente, ruisseau des départements de la Corrèze et du Lot, affluent de la Dordogne ;
 la Tourmente, ruisseau du département de la Corrèze, affluent du ruisseau de la Tournerie et sous-affluent du Roseix ;
 la Tourmente, rivière des départements de l'Indre et d'Indre-et-Loire, affluent de l'Indrois.